Ергус:

 Ергус (приток Виледи) — река в РФ, протекает в Республике Коми, Архангельской области. 
 Ергус (приток Северной Двины) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.